Lengua de buey salvaje puede referirse a:
El nombre común de la planta Anchusa officinalis.
El nombre común de la planta Echium italicum.
El nombre común de la planta '''''Echium vulgare.